Быстренин — русская фамилия; известные носители: 
 Быстренин, Валентин Иванович (1872—1944) — российский и советский художник, гравёр, график, сценограф.
 Быстренин, Владимир Порфирьевич (1856—1926) — русский прозаик, журналист.